Ву́лиця Яросла́вська — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Єнакієве.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Ірпінь.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Лисичанськ.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Макіївка.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Рубіжне.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Торецьк.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Хрустальний.
 Вулиця Ярославська — вулиця в місті Чернівці.

 Вулиця Ярославська — колишня назва вулиці Вишгородської міста Дніпро
 Вулиця Ярославська — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Кам'янське.
 Вулиця Ярославська — колишня назва вулиці Прикордонника Лазаренка міста Черкаси.

Див. також 
 Ярославський провулок
 Вулиця Ярослава Мудрого

Вулиці